Settembrini ist

 der Name des italienischen Schriftstellers, Politikers und Literaturhistorikers Luigi Settembrini (1813–1877), siehe Luigi Settembrini
 der Name einer Figur im Roman Der Zauberberg von Thomas Mann, siehe Der Zauberberg